

Patronyme 
 Cornelis de Houtman (1565-1599), explorateur
 Frederick de Houtman ou Frederik de Houtman (1571-1627), explorateur
 Ineke Houtman, (1956-), réalisatrice néerlandaise
 Peter Houtman (1957-), joueur de football néerlandais
 Stephanie Houtman (2002-), nageuse sud-africaine

Toponyme 
 Houtman Abrolhos, ensemble d'îles et récifs coralliens situés dans l'océan Indien

Astronomie 
 (10650) Houtman, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes

Voir aussi 
 Jacques Houtmann (1935-), chef d'orchestre français